Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2020—2021 — 36-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіон кваліфікується до Ліги чемпіонів 2021—2022.

Учасники

Турнірна таблиця

Плей-оф 
Матчі, які завершено з нічийним рахунком, проходить команда, яка завершила першу частину на вищому місці.

| colspan="3"|1 травня 2021

|-
| colspan="3"|2 травня 2021

|}

Другий раунд

Турнірна сітка

1/4 фіналу 

| colspan="3"|5 травня 2021

|-
| colspan="3"|6 травня 2021

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3"|10 травня 2021

|-
| colspan="3"|11 травня 2021

|}

Матч за третє місце

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2021
Сан-Марино
Сан-Марино
2020 у Сан-Марино
2021 у спорті Сан-Марино